Андре́й Павле́нко:
 Павленко, Андрей Викторович (род. 1986) — российский футболист.
 
 Павленко, Андрей Петрович (1939—1970) — советский филолог-индонезист, лексикограф, педагог.